Bai Guang – attrice e cantante cinese
 Li Guang – militare e generale cinese della Dinastia Han
 Ling Guang – ex cestista cinese
 Jia Guang – ex cestista cinese
 Sima Guang – storico, funzionario e politico cinese della Dinastia Song